Monfero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monfero (ort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Monfero (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar